W Polsce
 Marszowice – część miasta Wrocław
 Marszowice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. oławskim, w gminie Oława 
 Marszowice – wieś w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Kocmyrzów-Luborzyca 
 Marszowice – wieś w woj. małopolskim, w pow. wielickim, w gminie Gdów
 Marszowice – gromada z siedzibą władz w Marszowicach, pow. Wielicki
 Marszowice – zlikwidowana stacja kolejowa w Marszowicach; w gminie Oława